Барич — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Барич, Гордан (род. 1994) — хорватский футболист.
 Барич, Марио (род. 1985) — хорватский футболист.
 Барич, Ника (род. 1992) — словенская профессиональная баскетболистка, выступающая в амплуа разыгрывающего защитника.
 Барич, Отто (1933—2020) — югославский футболист. Югославский, австрийский и хорватский тренер.
 Барич, Стефан (род. 1991) — боснийский футболист.

Топоним 
 Барич — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Барич — река в Великопольском и Нижнесилезском воеводствах, в западной Польше.